Spinaspidiotus är ett släkte av insekter. Spinaspidiotus ingår i familjen pansarsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarsköldlöss
Spinaspidiotus